Heia kan syfta på:

 Heia (steklar) – ett släkte steklar
 Heia (ö) – en norsk ö i nordöstra Skagerrak
 Heia bortelaget –  en norsk fotbollssupporterklubb
 Heia Hedmark! – ett musikalbum från 1981